Peschl ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Peschl (Eduard Ferdinand III. Peschl; 1903–1999), deutscher Unternehmer und Funktionär
 Ernst Peschl (1906–1986), deutscher Mathematiker
 Markus F. Peschl (* 1965), österreichischer Philosoph

Eine ehemalige Brauerei trug ebenfalls diesen Namen:
 Peschl Brauerei in Passau, Bayern

Siehe auch:
 Peschel
 Pešl